Toponímia:
 Tyler (Dakota del Nord)
 Tyler (Florida)
 Tyler (Minnesota)
 Tyler (Missouri)
 Tyler (Texas)
 Tyler (Washington)
 Comtat de Tyler (Texas)
 Comtat de Tyler (Virgínia de l'Oest)
 Personatges
 Christopher Tyler, neurocientífic de la visió, creador de l'autoestereograma (dibuixos de Magic Eye)